John McLaughlin (parfois aussi orthographié John Mac Laughlin) peut faire référence à :
 John McLaughlin (1942-) (dit Mahavishnu John McLaughlin), guitariste britannique de jazz fusion.
 John McLaughlin, morceau de l'album Bitches Brew de Miles Davis, sur lequel joue le guitariste du même nom. 
 John McLaughlin (1927-2016), animateur de télévision américain, modérateur de l'émission d'affaires publiques .
 Jon McLaughlin (1982-), chanteur américain de pop rock.
 Jon McLaughlin (1987-), footballeur écossais. 
 John McLaughlin, chroniqueur du Star-Ledger.
 John McLaughlin, recteur émérite de l'Université du Nouveau-Brunswick, membre de l'Ordre du Nouveau-Brunswick,
 , directeur adjoint de la CIA.
 John J. McLaughlin, scénariste américain.

Notes et références

Voir aussi